Ljungstedt är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anders Ljungstedt
 Aurora Ljungstedt
 Gunnar Ljungstedt
 Karl Ljungstedt

Svenska efternamn